Перетя́гин — фамилия. Известные носители:

 Перетягин, Александр Владимирович (род. 1992) — российский саночник.
 Перетягин, Денис Александрович (род. 1991) — российский хоккеист.
 Перетягин, Сергей Викторович (род. 1984) — российский хоккеист.

 Перетягина, Раиса Егоровна (в монашестве Никона; 1941—2012) — настоятельница Шамординского монастыря